Толокня́нка альпи́йская () — вид растений из рода  семейства . В Сибири известна под названием амприк.

Распространение и экология 
Циркумполярный вид, распространён во всём Заполярье: в Шотландии, Скандинавии, России, Канаде, Гренландии и на Аляске. Южнее встречается в Альпах и Пиренеях, в горах Азии и Алтая, а также в Северной Америке в канадской провинции Британская Колумбия на западе и штатах США Мэн и Нью-Гэмпшир на востоке.

На российском Дальнем Востоке встречается на Чукотке, Камчатке, в Анадыре, на Охотском побережье, в Приморском и Хабаровском крае, Амурской области. Самое южное местонахождение было на вершине горы Лысый Дед (1200 м ) в Шкотовском районе.

Растёт на гольцах, каменистых россыпях и на сфагновых торфяниках.

Ботаническое описание 
Толокнянка альпийская — стелющийся кустарник высотой 10—30 см и длиной до 40 см. Листья чётко зубчатые, они часто становятся красными осенью и зимой, а увядшие листья могут сохраняться на стеблях в течение нескольких лет. Цветки белые. Ягоды от тёмно-фиолетового до чёрного цвета.

Значение и применение 
Об употреблении в пищу существуют разноречивые данные. Так, А. А. Строгий пишет: «Ягоды вяжущего, мучнистого вкуса — съедобны», а В. Л. Комаров во «Флоре п-ва Камчатки» указывает: «Ягодообразные плоды Arctous на вид весьма привлекательны, но легко вызывают рвоту и другие болезненные явления». По «Флоре СССР» — «ягода вызывает рвоту и боли в желудке».

Листья и ягоды изредка поедаются . Другими сельскохозяйственными животными не поедается.

Систематика 
Единого подхода к систематике данного вида нет. Одни авторы включают вид в род  и считают правильным названием таксона  — Арктоус альпийский, другие авторы включают вид в род  и считают правильным название таксона 

Изначально вид был описан Карлом Линнеем в 1753 году в первом томе Species plantarum как Arbutus alpina.

Примечания

Литература 
 
 
  — УДК 582.912.42

Ссылки 
 Arctous alpinus во Флоре Китая на сайте eFloras 
 Arctostaphylos alpina: информация на сайте Den Virtuella floran Музея естественной истории, Стокгольм, Швеция. 

Вересковые
Флора Евразии
Флора Северной Америки
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum